Charles Mordaunt (3. hrabia Peterborough)
 Charles Mordaunt (4. hrabia Peterborough)
 Charles Mordaunt (6. baronet)
 Charles Mordaunt (8. baronet)
 Charles Mordaunt (10. baronet)